Tomboy steht für:

  Tomboy, englisch für Mädchen, die sich entgegen der gängigen Geschlechterrolle verhalten
 Wildfang: Wildes, lebhaftes Mädchen 
 Tomboy (Software), eine Notiz-Software
 Tomboy (1977), ein italienischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 1977
 Tomboy – Junge, was für ein Mädchen, ein Film aus dem Jahr 1984
 Tomboy (2011), ein französischer Spielfilm aus dem Jahr 2011